Ciney, ville belge située en Région wallonne dans la province de Namur.
 La Ciney, bière.
 La gare de Ciney.
 (3138) Ciney, astéroïde.